René Waldeck Rousseau kan verwijzen naar:

 René Waldeck-Rousseau (vader), Frans politicus, in 1870 burgemeester van Nantes
 René Waldeck-Rousseau (zoon), Frans politicus, premier van 1899 tot 1902, zoon van de voorgaande